Le tournoi de tennis de Moscou 2007 s'est déroulé du 8 au 14 octobre à Moscou.

Faits marquants 
 C'est la  du tournoi disputée sur dur (int.). Il s'était jusqu'à maintenant deroulé sur moquette (int.)
 Nikolay Davydenko remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Paul-Henri Mathieu. Il emporte le titre pour la  après 2004 et 2006, il s'agit de son  ATP en simple.
 En double, Marat Safin et Dmitri Toursounov s'imposent en finale face à Tomáš Cibulec et Lovro Zovko. Il s'agit du  en double pour Safin et du premier pour Toursounov.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Moscou (WTA 2007)

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2007
ATP 2007
Sport en Russie en 2007
Tennis en octobre 2007